Herbert II van Vermandois (884-943), graaf van Meaux en Vermandois (902-943)
 Heribert van Troyes (+995), graaf van Troyes en Meaux (966-995)
 Herbert II van Maine (+1062), graaf van Maine (1051-1062)
 Herbert II van Thouars (+1104), burggraaf van Thouars (1093-1104)